Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1968 года  прошёл с 11 по 19 сентября в Ливорно, Италия по круговой системе. В нём приняли участие 13 спортсменов из 7 стран. Шашисты СССР не участвовали, так как не получили визы.

Победил представитель Нидерландов Тон Сейбрандс, серебро и бронза у его соотечественников Вима ван дер Слёйса и Ферди Окрогелника.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Италии в 1968 году
1968 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Италии
Спортивные соревнования в Тоскане
Сентябрь 1968 года
Чемпионаты Европы в Италии
Чемпионаты Европы в 1968 году